KTG steht für:
 Kerntechnische Gesellschaft
 Kationentrennungsgang
 Krankentagegeld
 KTG Agrar
 Karachentseva Isolated Triplets of Galaxies Catalogue
 Karl-Theodor zu Guttenberg

ktg steht für:
 Kalkatungu (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache um Mount Isa, Queensland

KTG